Битва израильтян с амаликитянами — ветхозаветный сюжет, описанный в Книге Исхода: сражение израильтян под предводительством Иисуса Навина против бедуинского племени, возглавляемого Амаликом.  
 Битва израильтян с амаликитянами (картина) — картина французского художника Никола Пуссена из собрания Государственного Эрмитажа
 Битва израильтян с амаликитянами (гравюра) — гравюра итальянского художника Антонио Темпесты из собрания Метрополитен-музея.